Села:
 Іванчиці — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район
 Іванчиці — Рівненська область, Вараський район